Tracy Nelson peut désigner :
 Tracy Nelson (1963-), une actrice américaine ;
  (1944-), une chanteuse américaine.